Algot Friberg kan syfta på:

* Algot Friberg (1850–1935), svensk ingenjör och kulturvårdare
 Algot Friberg (1925–1991), svensk friidrottare